Колпаки — топоним:

Белоруссия 
 Колпаки — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Колпаки — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Колпаки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Колпаки — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Колпаки — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Колпаки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Колпаки — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Колпаки — гора в Горнозаводском районе Пермского края, региональный туристический объект.

Украина 
 Колпаки — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области

См. также 
 Колпаки — Партия «колпаков»